Рыжаны () — село в Бусской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 15 человек. Занимает площадь 0,36 км². Почтовый индекс — 80525. Телефонный код — 3264.

Ссылки 
 Рыжаны на сайте Верховной рады Украины